Nuotsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nuotsaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn), 
 Nuotsaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola), 
 Nuotsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,67, long 28,50), 
 Nuotsaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Nuotsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,17, long 28,26), 
 Nuotsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,42, long 27,49), 
 Nuotsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,35, long 27,70), 
 Nuotsaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,28, long 28,71), 
 Nuotsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,79, long 29,32), 
 Nuotsaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,50, long 29,17), 

Robotskapade Finlandförgreningar